The Adventures of Robin Hood kan avse:

 The Adventures of Robin Hood (datorspel) – ett datorspel
 The Adventures of Robin Hood (TV-serie) – en TV-serie med Richard Greene i huvudrollen
 The Adventures of Robin Hood – originaltiteln på filmen Robin Hoods äventyr